Абабково — назва кількох населених пунктів:
 Абабково — село в Вічузькому районі Івановської області.
 Абабково — село в Галицькому районі Костромської області.
 Абабково — село в Костромському районі Костромської області.
 Абабково — село в Мантурівському районі Костромської області.
 Абабково — село в Межевському районі Костромської області.
 Абабково — село в Павловському районі Нижньогородської області.
 Абабково — село в Кувшинівському районі Тверської області.